Ottawa County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Ottawa County (Kansas)
 Ottawa County (Michigan)
 Ottawa County (Ohio)
 Ottawa County (Oklahoma)